Klooss oder Klooß ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Klooss (* 2001), deutscher Volleyballspieler
 Anna Klooß, Ehename von Anna Hagemann (1919–2008), deutsche Diskuswerferin
 Reinhard Klooss (* 1954), deutscher Filmproduzent, Autor und Regisseur
 Rolf-Dieter Klooß (1945–2021), deutscher Politiker
 Wolfgang Klooß (* 1948), deutscher Anglist und Kanadist

Siehe auch:
 Kloos
 Kloss
 Kloß, Teigspeise